Schulte se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Adolf Schulte
 James A. Schulte II
 Rainer Schulte